Rudziska ist ein polnischer Ortsname:
 Rudziska, Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1928: Rudzisken, 1928 bis 1945 Rudau im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Rudziska (Osada), Waldsiedlung im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1930: Rudzisken, 1930 bis 1945 Rudau, Forsthaus im Kreis Rößel, Ostpreußen

Siehe auch:
 Rudziska Pasymskie